Robert McLachlan kan syfta på:

* Robert McLachlan (1837–1904), brittisk entomolog
 Robert McLachlan (född 1956), kanadensisk filmfotograf
 Robert McLachlan (född 1971), australisk cyklist
 Robert Wallace McLachlan (1845–1926), kanadensisk numismatiker